Naturschutzgebiet Emsaue bezeichnet:
 Naturschutzgebiet Emsaue (MS-013), Naturschutzgebiet in Münster
 Naturschutzgebiet Emsaue (MS-008) Naturschutzgebiet in Münster
 Emsaue (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im Kreis Warendorf

Siehe auch:
 Emsaue
 Emsaue bei Telgte
 Emsaue westlich Warendorf
 Emsaue und Mussenbachaue